Кюбжа́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Иль-Лу-Овезер. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24147.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 130 км восточнее Бордо, в 18 км к северо-востоку от Перигё.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 709 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 444 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 308 были экономически активными, 136 — неактивными (показатель активности — 69,4 %, в 1999 году было 67,4 %). Из 308 активных жителей работали 265 человек (140 мужчин и 125 женщин), безработных было 43 (17 мужчин и 26 женщин). Среди 136 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 78 — пенсионерами, 36 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы (XIX век)
 Замок Пюи-оль-Фор
 Замок Бори (XIX век)
 Замок Розье
 Замок Сюдри (XV век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Дордонь